Жан-Бати́ст Коффина́ль-Дюба́й (; ,  — , ) — участник Великой французской революции, монтаньяр. Будучи судьёй Революционного трибунала Франции, вынес около 2 000 смертных приговоров. Гильотинирован.

Биография 
Младший из трёх братьев, из которых все — юристы и все — революционеры. До революции — врач. В 1791 году — один из руководителей клуба Кордельеров. Участник восстания 10 августа 1792 года и взятия Тюильри. Член Генерального совета Парижской коммуны. С марта 1793 года — судья, а с сентября того же года — заместитель председателя Революционного трибунала в Париже.

Исполнял свои обязанности с беспримерной жестокостью: отказал в удовлетворении петиции о помиловании Лавуазье, заявив при этом, что «Республике не нужны учёные!» (чему, впрочем, нет надёжных доказательств). Приговорив к смерти одного учителя фехтования, снабдил приговор шуткой: «Ну, старина, попробуй-ка отразить этот удар!». Вёл процесс эбертистов. Всего за время исполнения обязанности судьи вынес около 2 тысяч смертных приговоров.

Являлся ревностным сторонником Робеспьера и принял самое активное участие в выступлении коммуны Парижа против термидорианского переворота. До прибытия в здание Коммуны мэра Парижа Флерио-Леско он фактически осуществлял руководство данным движением. В 8 часов вечера 9 термидора Коффиналь лично возглавил колонну верных Коммуне войск, ворвался в помещение комитета общей безопасности в Тюильри и, угрожая оружием членам Комитета Амару и Вуллану, освободил ранее арестованного термидорианцами командующего Национальной гвардии Анрио (тоже активного сторонника Робеспьера).

Как считают многие исследователи, в этот момент Коффиналь мог разогнать заседавший в этом же здании Конвент и переломить ход событий 9 термидора в пользу Робеспьера и его соратников. Члены Конвента были в панике, председательствующий Колло д'Эрбуа обратился к депутатам со словами: «Граждане, наступил момент умереть на нашем посту!».

Но Коффиналь, не имея прямой директивы Коммуны на захват Конвента, не рискнул проявить инициативу и развить свой успех. Вместе с Анрио он вернулся в Ратушу.

Через несколько часов Коффиналь явился в администрацию полиции, где содержался арестованный Робеспьер и освободил его. При этом Робеспьер не хотел покидать тюрьмы, и Коффиналь чуть ли не силой заставил того пойти в ратушу.

Когда здание Коммуны около 2 часов ночи 10 термидора было захвачено верными Конвенту войсками, Коффиналь был одним из немногих, кто сумел избежать ареста, несмотря на тщательный обыск здания, и бежать.

10 термидора Конвент официально отстранил его от должности и объявил вне закона: на пост заместителя председателя Революционного трибунала был назначен Дельеж.

Коффиналь скрывался в окрестностях Парижа до 17 термидора, но голод вынудил его вернуться в Париж, где он обратился за помощью к своему знакомому, который был ему многим обязан. Тот обещал предоставить ему убежище, но в тот же день выдал Коффиналя властям.

Так как Коффиналь уже был объявлен вне закона, то судебного процесса над ним не было. Уголовный суд Парижского департамента только установил его личность и на следующий день — 18 термидора II года (6 августа 1794 года) — Коффиналь был казнён на гильотине.

Комментарии

Примечания

Литература 
 ;
 ;
 ;
 Молчанов Н. Монтаньяры. — М.: Мол. гвардия, 1989. — 558 с., илл. — ISBN: 5-235-00684-4.

Ссылки 
 COFFINHAL-DUBAIL Jean Baptiste

Революционеры Франции
Люди Великой французской революции по алфавиту
Казнённые во время Великой французской революции на гильотине
Максимилиан Робеспьер
Судьи Франции
Казнённые революционеры